Скулкина — русская фамилия, женская форма фамилии Скулкин. Известные носители:
 Скулкина, Анастасия Валерьевна (род. 1982) — российская спортсменка, член олимпийской сборной команды России по санному спорту на одноместных санях. С 2011-го года Анастасия выступает под фамилией мужа Тамбовцева.
 Скулкина, Екатерина Анатольевна (род. 1976) — российская актриса и телеведущая.